Кызылкайнар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылкайнар — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Кызылкайнар — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылкайнар — село в Жамбылском районе Жамбылской области.